MEP kan syfta på:

 MEP – member of European Parliament, se Europaparlamentet
 MEP – en äldre metod med elektrisk stimulering av motoriska hjärnbarken som har ersatts av transkraniell magnetstimulering. MEP leder till en nervsignal som via ryggmärgen och perifera nerver ger en muskelrörelse, se Motor Evoked Potential
 MEP –  ett romersk-katolskt sällskap för apostoliskt liv Société des Missions Etrangères de Paris, se Det parisiska yttremissionssällskapet
 MEP – ett sätt att mäta hur effektiva handbollsspelare är, se Most effective player
 MEP - Mechanical, electrical, and plumbing, engelsk term för installationer inom VVS, el och styrteknik som även används på svenska, se Installationsteknik.